Harrisonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harrisonville (Georgia)
 Harrisonville (Illinois)
 Harrisonville (Grundy County, Illinois)
 Harrisonville (Kentucky)
 Harrisonville (Maryland)
 Harrisonville (Missouri)
 Harrisonville (New Jersey)
 Harrisonville (Ohio)
 Harrisonville (Pennsylvania)